Baden Powell (músico) — músico brasileiro
Robert Baden-Powell — militar britânico, fundador do escotismo
Olave Baden-Powell — inglesa fundadora do bandeirantismo

Desambiguações de antropônimos